Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški veleslalom, tekma je potekala 23. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojil Carlo Janka, srebrno Kjetil Jansrud, bronasto pa Aksel Lund Svindal.

Rezultati 

Veleslalom moški